Behringer est un patronyme d'origine germanique, notamment porté par :
 Behringer, société allemande d'électronique fondée par Uli Behringer
 Melanie Behringer, footballeuse allemande
 Wolfgang Behringer, historien (époque moderne)
 Oliver Behringer, coureur cycliste suisse
 Richard R. Behringer, chercheur texan de l'université d'Austin (recherche génétique sur les mammifères)

Voir aussi
 
 

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme